Leelawadee est une police d’écriture développée par Microsoft comme police d’interface graphique et est distribuée avec son système d’exploitation Windows Vista et ses versions suivantes. Elle est appelée « Leelawadee UI » à partir de Windows 8.1. Elle contient des caractères pour l’écritures latine, thaï, lontara et khmer.

Bibliographie

Liens externes 
 

Police d'écriture de Microsoft
Police d'écriture khmer
Police d'écriture latine
Police d'écriture lao
Police d'écriture thaï